K49 ou K.49 peut faire référence à :
 Missa brevis no 1, K. 49, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 49, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres